Сан Мигел Ваутла има више значења:

 Општина Сан Мигел Ваутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Ваутла (Сан Мигел Ваутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику